Karibiska mästerskapet 1994 () var en fotbollsturnering som spelades i Trinidad och Tobago och var den sjätte upplagan av Karibiska mästerskapet som är Karibiens fotbollsmästerskap. Mästerskapet anordnades av CFU som är en del av CONCACAF.

Trinidad och Tobago vann sin tredje titel efter ha besegrat Martinique i den målrikaste finalen genom tiderna, trots en mållös första halvlek. Trinidad och Tobago vann till slut med 7-2 inför hemmapubliken på Queen's Park Oval i Port of Spain, bland åskådarna befann sig bland annat Pelé och den dåvarande FIFA-presidenten João Havelange.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

Referenser

Fotboll på Trinidad och Tobago
Fotbollsåret 1994
Sportevenemang i Trinidad och Tobago
1994 i Trinidad och Tobago